Naselja u Srbiji:
 Mirosaljci (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Mirosaljci (Arilje, Srbija), naselje u sastavu općine Arilje